Птеросаур са Крита () је наводно криптид са острва Крит (Грчка).

Опис криптида 
Описује се као биће налик на птеросаура. Има кожната крила распона налик крилима код шишмиша, црну-тамносиву кожу без длака, има танак и кратак врат, оштре канџе на крилима и ногама, дуг кљун са ситним зубима и кесицом испод врата и кљуна, и мале кратке ноге.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 У љето 1986. тројица младића су наводно видјели ово биће.

Види још 
 Живи диносаури
 Криптoзooлoшки гмизaвци и вoдoзeмци

Литература 
 http://itsmth.wikia.com/wiki/Cretan_Pterosaur

Криптозоологија
Живи диносауруси